Les termes siège de Strasbourg et bataille de Strasbourg peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

 Bataille d'Argentoratum (357)
 Siège de Strasbourg (1678)
 Siège de Strasbourg (1681) également appelé capitulation de Strasbourg
 Siège de Strasbourg (1814)
 Siège de Strasbourg (1815)
 Siège de Strasbourg (1870)
 Libération de Strasbourg (1944)

Homonymie de sièges
Homonymie de batailles